

Patronyme 
 (ordre alphabétique)
 Serghei Dadu (1981 -), footballeur moldave ;
 Stanislas Dadu (1885 - 1971), homme politique français.

Toponyme 
Dadu (ou Khanbalik), nom de Pékin sous la dynastie Yuan ;
Dadu, ville du Pakistan, chef lieu du district de Dadu ;
 la rivière Dadu, cours d'eau de l'île de Taïwan ;
 le Dadu (大渡河), rivière chinoise, affluent de la Min, elle-même affluent du Yangzi Jiang (扬子江).